Municipio de Balsam puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Balsam (condado de Aitkin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Aitkin.
 Municipio de Balsam (condado de Itasca, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Itasca.